Ларга — тюлень плямистий.

Село
 Ларга — село в Молдові, у Бричанському районі.

Річки
 Ларга — річка в Молдові, Бричанський район.
 Ларга — річка в Молдові, Кантемірський район.

Інше
 Ларга — прикордонний пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Молдовою.
 Ларга — залізнична станція Львівської залізниці у селищі міського типу Кельменці на кордоні з Молдовою.